

Trasporti
 A24 – autostrada tedesca
 A24 – autostrada italiana
 A24 – autostrada portoghese
 A24 – autostrada svizzera

Codici 
 A24 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mozzate, il New Millennium Observatory
 A24 –negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Cinema 
 A24 (azienda) – casa di produzione e distribuzione cinematografica

Musica
 A24 album dei Pquadro

Altro 
 A24 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A24